Sphaeromatidea — підряд рівноногих ракоподібних (Isopoda), що містить такі надродини і родини:
Seroloidea
 Basserolidae
 Bathynataliidae
 Plakarthriidae
 Serolidae

Sphaeromatoidea
 †Archaeoniscidae
 Ancinidae
 Sphaeromatidae
 Tecticipitidae

Посилання 

Рівноногі